Sara Errani era la detentrice del titolo ma non partecipa a causa di un infortunio.

In finale Elina Svitolina ha sconfitto Caroline Wozniacki con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Angelique Kerber (semifinale)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Dominika Cibulková (secondo turno)
  Agnieszka Radwańska (terzo turno)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno, ritirata)
  Johanna Konta (ritirata)
  Elina Svitolina (campionessa)
  Elena Vesnina (terzo turno)
  Barbora Strýcová (secondo turno)

  Caroline Wozniacki (finale)
  Coco Vandeweghe (primo turno)
  Samantha Stosur (secondo turno)
  Kiki Bertens (primo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
  Caroline Garcia (secondo turno)
  Roberta Vinci (primo turno)
  Yulia Putintseva (primo turno)

Wildcard 

  Mona Barthel (secondo turno)
  Çağla Büyükakçay (primo turno)

  Peng Shuai (terzo turno)

Qualificate 

  Chang Kai-chen (primo turno)
  Ons Jabeur (secondo turno)
  Elise Mertens (secondo turno)
  Aryna Sabalenka (primo turno)

  Sílvia Soler Espinosa (primo turno)
  Zhang Kailin (primo turno)
  Zheng Saisai (secondo turno)
  Zhu Lin (primo turno)

Lucky loser 

  Mandy Minella (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2017